Суперкубок Англії з футболу 1986 — 64-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 серпня 1986 року між чемпіоном та володарем кубка Англії «Ліверпулем» і віце-чемпіоном Англії «Евертонои».
Гра завершилася унічию 1:1. За тогочасним регламентом змагання обидві команди стали володарями Суперкубка.

Матч

Деталі

1986
Англія
Серпень 1986
1986 в англійському спорті